Гривня — національна валюта України.
 Гривня — вагова, грошово-вагова та грошово-рахункова одиниця Русі та інших слов'янських земель.
 Гривня () — інша назва російського гривеника.
 Гривня — вигадана валюта, якою користуються в серії романів «Відьмак» Анджея Сапковського.

Див. також 
 Гривна (прикраса)
 Давньоруська гривна
 Історія української гривні